Denumirea de Liseț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Liseț, un sat în comuna Kiustendil, regiunea Kiustendil;
 Liseț, un sat în comuna Loveci, regiunea Loveci.